

Literatuur
 Runaway (boek), een verhalencollectie van Alice Munro
 Runaway (Amalgam), een personage van Amalgam Comics
 Runaways (Marvel), een stripserie van Marvel Comics
 The Runaways (roman), een roman van Ruth Thomas

Film
 The Runaway (1926), met William Powell
 The Runaway (1961), een Amerikaanse film uit 1961.
 Runaway (1964), een Nieuw-Zeelandse film van John O'Shea
 Runaway! (1973), een televisiefilm
 Runaway (1984), een film met Tom Selleck
 The Runaway (2000), een televisiefilm
 Runaway (2001), een Hongkongse film
 Runaway (2005), een film met Aaron Stanford en Robin Tunney
 Runaway (2010), een korte film die 35 minuten duurt met Kanye West en Selita Ebanks
 Runaway (animatie), een korte animatiefilm door Cordell Barker
 The Runaways (film), een film uit 2010 over de band  The Runaways

Televisie
 Runaway (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2006 
 Runaways (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2017
 The Runaway (miniserie), een Britse miniserie uit 2011

Muziek

Artiesten 
 The Runaways,  een Amerikaanse vrouwenband uit de jaren 70

Albums
 Runaway (Carola), een album van Carola.
 Runaway (Jim Carroll)
 Runaway (Solution)
 Runaway (Wishbone Ash)
 The Runaways (album), een album van The Runaways

Nummers 
 Runaway (10cc)
 Runaway (Bon Jovi)
 Runaway (Boomkat)
 Runaway (The Corrs)
 Runaway (Del Shannon)
 Runaway (Traveling Wilburys)
 Runaway (Groove Coverage)
 Runaway (iiO)
 Runaway (Jamiroquai)
 Runaway (Janet Jackson)
 Runaway (Linkin Park)
 Run Away (Live)
 Runaway (Love and Theft)
 Run Away (Real McCoy)
 Runaway (Sahlene)
 Runaway (Status Quo)
 Run-Away (Super Furry Animals)
 Runaway (U & I)
 "Runaway" door 3 Doors Down van 3 Doors Down
 "Runaway" door Avril Lavigne van The Best Damn Thing
 "Runaway" door Bill Conti van the For Your Eyes Only soundtrack
 "Runaway" door Brynjar Mar
 "Runaway" door Cartel van Chroma
 "Runaway" door Cascada van Perfect Day
 "Runaway" door Cher van Believe
 "Runaway" door Darin van Flashback
 "Runaway" door Deee-Lite van Infinity Within
 "Runaway" door Dukes of Windsor van Minus
 "Runaway" door Jay Sean van My Own Way
 "Runaway" door Jefferson Starship van Earth
 "Runaway" door Ladytron van Velocifero
 "Runaway" door Nivea, featuring Pusha T, van Nivea
 "Runaway" door The Pat McGee Band van Shine
 "Runaway" door Pink van I'm Not Dead
 "Runaway" door the Salsoul Orchestra
 "Runaway" door Thriving Ivory van Thriving Ivory
 "Runaway" door Wishbone Ash van New England
 "Run Away" door Yahel Sherman
 "Runaway" door the Yeah Yeah Yeahs van It's Blitz!
 "Run Away!", van the musical Spamalot
 "Run Away (The Escape Song)" door Oingo Boingo van Dark at the End of the Tunnel
 "The Runaway" door Elkie Brooks
 "The Runaway" door Gentle Giant van In a Glass House
 "Runaways" door XTC van English Settlement
 "The Runaways" door Anberlin van Never Take Friendship Personal

Theater
 Runaways (musical), een Broadwaymusical door Elizabeth Swados
 The Runaway (toneelstuk), een toneelstuk door Hannah Cowley

Overig 
Runaway (videospel), een videospelserie
 Runaway, een chemische kettingreactie